Арривабене  () — итальянская фамилия.

 Арривабене, Джованни (1787—1881) — итальянский экономист, сенатор, автор ряда трудов по политэкономии.
 Арривабене, Маурицио (род. 1957) — руководитель команды «Феррари» в Формуле-1.
 Арривабене, Фердинандо (1770—1834) — итальянский юрист, поэт и литературовед.